Петторано-суль-Джицио () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.

Население составляет 1314 человека (на 2005 г.), плотность населения составляет 21,04 чел./км². Занимает площадь 62,44 км². Почтовый индекс — 67034. Телефонный код — 0864.

Покровителями коммуны почитаются святая Маргарита и святой Венигн. Праздник ежегодно празднуется 13 июля.

Ссылки 
 http://www.comune.pettorano.aq.it/